Blowpipe (luchtdoelraket), Britse luchtdoelraket
 Blowpipe (platenlabel), Nederlands platenlabel